Sargon van Akkad ('Sargon de Grote), Mesopotamische koning, stichter van de stad Akkad en de Akkadische dynastie, de man die  Sumer en Akkad verenigde (2334 - 2279 v.Chr.)
 Sargon I, Assyrische koning (1920 - 1881 v.Chr.)
 Sargon II, Assyrische koning (722 - 705 v.Chr.)
 Sargon (Thorgal), personage uit de strip Thorgal